

События 
 Король Дании Хорик I.
 На съезде в Ахене объявлено об образовании королевства Карла со столицей в Париже.
 Весна — ромеи взяли и разграбили Запетру, родной город халифа Мутасима.
 Взятие греками Самосаты.
 Август — взятие центра хуррамитов Базза в Южном Азербайджане. Бабек бежит в Арран, но выдан арабам Сахлом Смбатом, владетелем в Арране.
 Мадьяры на Дунае.
 Константинопольским патриархом стал иконоборец Иоанн Грамматик
 Битва у крепости Базз. Поражение Бабека.
Астрономия
 10 апреля — Комета Галлея прошла на расстоянии расстояние 0,04 а. е. (5 миллионов км) от Земли — это самое близкое её приближение к Земле.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 837 году
 Этельред I — сын Этельвульфа, брат Этельберта, короля Уэссекса.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 837 году
 4 августа — казнь Бабека в Самарре.
 Убийство хана Уйгурии тюрками-шато.
 Антоний I (Патриарх Константинопольский) — иконоборец
 Абу Убайд, арабский географ и филолог.

Примечания

См. также